Batee kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Batee, ö, Aceh, 
 Kecamatan Batee, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar